WPA har flere betydninger:

 Works Project Administration — forkortes WPA
 Wi-Fi Protected Access (en Wi-Fi standard) — forkortes WPA